Анортози́т (от  — плагиоклаз) — магматическая плутоническая основная нормальнощелочная горная порода семейства габброидов. Плотность с 2,17 до 3,05 г на см3. Твёрдость по Шкале Мооса 5 - 6,5.

Как правило, обладает плотной, массивной текстурой, цвет варьируется от светло-серого до почти чёрного. Состоит преимущественно из основных и средних плагиоклазов (лабрадора, битовнита, анортита). Кроме плагиоклаза, в анортозитах часто встречаются ортопироксен, клинопироксен, оливин, ильменит, титаномагнетит и другие минералы. Обычно имеет крупно- и гигантозернистую структуру.

Большинство крупных анортозитовых комплексов Земли сформировалось более 1 миллиарда лет назад (Украина, Канада, Финляндия), часто вместе с гранитами-рапакиви. Также являются составной частью расслоённых интрузий основного-ультраосновного состава (ЮАР, Австралия, Канада и другие). С анортозитовыми магматическими комплексами связаны месторождения титана, хрома, платиноидов. Известной и распространённой разновидностью анортозита является лабрадорит. Иризирующие в голубых и синих тонах, лабрадориты находят широкое применение в качестве облицовочного и декоративно-поделочного камня.

Анортозиты являются одной из основных пород, слагающих часть лунной поверхности «лунные материки».

Этимология 
Порода названа от французского слова anorthose — плагиоклаз.

История изучения 
В СССР и России крупнейшим исследователем анортозитов является учёный, академик РАН О. А. Богатиков. В 1975 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук на тему «Анортозиты СССР». В 1979 году учёным была подготовлена и выпущена фундаментальная монография «Анортозиты».

Генезис

Анортозиты Луны 

Анортозит был найден на Луне во время миссии космического корабля «Аполлон-15».

Минеральный состав и последовательность кристаллизации

Структурные особенности

Петрохимический состав

Физические свойства

Текстурные особенности

Разновидности

Морфология тел

Формационная принадлежность

Металлогеническая специализация

Распространённость

Практическое значение

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Анортозит // Геологический словарь: В двух томах / Под ред. К. Н. Паффенгольца и др. — М.: Недра, 1978. — Т. 1.
 Статья в ГеоВики

Плутонические горные породы
Основные магматические горные породы
Нормальнощелочные магматические горные породы
Луна